La dénomination bataille de Thouars peut faire référence à plusieurs combats qui se sont déroulés à proximité de la ville de Thouars dans le département français des Deux-Sèvres, en région Poitou-Charentes :

 Bataille de Thouars (1793) : le  lors de la guerre de Vendée ; les Vendéens prennent d'assaut la ville de Thouars.
 Bataille de Vrines, parfois appelée « deuxième bataille de Thouars » : le  lors de la guerre de Vendée ; ce fut une victoire de l'armée républicaine.
 Bataille de Thouars (1815) : le  lors de la guerre de Vendée de 1815 ; elle est remportée par l'armée du Premier Empire.
 Bataille de Thouars (1940) : le  lors de la seconde Guerre mondiale ; ce fut l'un des derniers combats de l'armée française durant la bataille de France, juste avant l'armistice du 22 juin 1940.

Références 

Thouars